Henry Larsen puede referirse a las siguientes personas:

 Henry Larsen, remero danés;
 Henry Larsen, remero noruego.